Алексе́й Пу́шкин:
 Пушкин, Алексей Алексеевич (1936—1998) — старший мастер-электрик атомного ледокола «Ленин», полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 
 Пушкин, Алексей Фёдорович (1717—1777) — владелец села Коренёвщино, капитан Тверского полка, сокольский воевода; прадед А. С. Пушкина со стороны матери.
 Пушкин, Алексей Юрьевич (род. 1969) — российский актёр.